Bona est un nom propre qui peut faire référence à :

Prénom ou patronyme 
Bona est un prénom féminin d'origine latine qui peut se traduire par Bonne en français.

Bona est aussi un patronyme.

 Voir Bona ou Bunić, famille noble de la République de Raguse.

Sainte chrétienne 
 Bona de Pise († 1207), Bona de Pise ou Bonne de Pise, Oblate de Saint-Augustin, patronne de la ville de Pise en Toscane ; fêtée le 29 mai.

Personnalités portant ce patronyme 

 Alberto Bona, scénariste et réalisateur italien
 Dominique Bona, écrivain français
 Gaëlle Bona, actrice française
 Gaspare Bona, pilote automobile, aviateur, compositeur et directeur de société italien
 Giovanni Bona, homme d'église et écrivain italien
  (1945-), mathématicien américain
 Julie de Bona (1980-), actrice française
 Lorenzo Valerio Bona, joueur de football et dirigeant d'entreprise italien
 Micheline Bona, actrice française
 Richard Bona, chanteur et bassiste camerounais

Personnalités portant ce prénom 
 Bona Sforza (°1494 - †1557), reine de Pologne, seconde épouse du roi de Pologne Sigismond  le Vieux.
 Bona née Bona Tibertelli de Pisi (°1926 - †2000), artiste française.
 
Richard Bona, artiste camerounais de Jazz

Pseudonyme 

 Bona est le nom de scène de l'actrice et chanteuse sud-coréenne Kim Ji-yeon.

Toponymes 

 Bona, une commune du département de Léna au Burkina Faso
 Bona, une commune du département de Safané au Burkina Faso
 Bona, une commune française située dans le département de la Nièvre en France.
 Bona, le chef-lieu de l'arrondissement de Bona au Sénégal
 Mont Bona, volcan éteint d'Alaska
 La Bona est un cours d'eau du Piémont au nord-ouest de l'Italie.
 Bona, un village du Cameroun.

Titres 

 Bona, un film philippin réalisé par Lino Brocka, sorti en 1980.

Références 

Patronyme italien